Název Mariánské Údolí má více sídel:
 Mariánské Údolí (Brněnec), místní část Brněnce v okrese Svitavy
 Mariánské Údolí (Hlubočky), část obce Hlubočky v okrese Olomouc
 Mariánské Údolí (Horní Jiřetín), část města Horní Jiřetín v okrese Most
 Mariánské Údolí (Klášterec nad Ohří), místní část Klášterce nad Ohří v okrese Chomutov

a geomorfologických útvarů:
 Mariánské údolí (Brno), údolí nacházející se převážně v Brně-Líšni
 Mariánské údolí (Podbeskydská pahorkatina), údolí jižně od Teplic nad Bečvou